Germán Carnevali  (1955 – ) é um botânico venezuelano.

Botânicos da Venezuela